Mordach ist ein geographischer Name:

 In der Mordach, Weiler im Ortsteil Nieder-Ramstadt der Gemeinde Mühltal, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Mordach (Beerbach), rechter Nebengraben des Beerbachs beim Weiler In der Mordach

Siehe auch:
 Morbach (Begriffsklärung)
 Mordbach